Henri de Bourgogne (985-1018), fut évêque de Lausanne.
Henri de Bourgogne dit Donzel (v. 1035-1066), fils de Robert , duc de Bourgogne, et d'Helie de Semur ;
Henri de Bourgogne, comte de Portugal (v. 1066 ou 1069-1112), comte de Portugal, fils d'Henri de Bourgogne dit Donzel et de Sybille de Barcelone ;
Henri de Bourgogne (1087-1131), moine à Cîteaux, fils d'Eudes , duc de Bourgogne, et de Sybille de Bourgogne ;
Henri de Bourgogne, évêque d'Autun (v. 1124-1170), évêque d'Autun (1148-1170), seigneur de Flavigny, fils de Hugues II, duc de Bourgogne, et de Mathilde de Mayenne ;
Henri de Bourgogne (né v. 1302, mort apr. 1337), fils de Jean de Bourgogne (mort v. 1302), de la famille des comtes palatins de Bourgogne, et de Marguerite de Blâmont ;
 Henri de Bourgogne, fils d’Adolphe, prince de Veere, élève d'Érasme ().